Kleim ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Kleim (* 1975), deutsche Wissenschaftlerin, Hochschullehrerin für Psychotherapie
 Friedrich Kleim (1889–1945), deutscher Verwaltungsjurist in Ostwestfalen
 Lothar Kleim (* 1936), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Peter Kleim (* 1956), deutscher Journalist und Korrespondent